Laštuvka kan som auktorsförkortning betyda:

 Ales Laštuvka
 Zdenek Laštuvka

Robotskapade auktorsförkortningar